Mitsinjo (district), een district van Madagaskar
Mitsinjo (stad), de hoofdstad van dit district